Белозерский может означать:

Фамилия 
 Белозерский, Александр Павлович (род. 1964) — советский и украинский футболист, тренер
 Белозерский, Андрей Николаевич (1905—1972) — советский биолог, биохимик.
 Белозёрский, Борис Иванович (1887—1977) — советский архитектор.
 Белозерский, Валерий Николаевич (род. 1949) — советский футболист, тренер
 Белозерский, Василий Михайлович (1825—1899) — украинский общественно-политический и культурный деятель, либерал, журналист.
 Белозерский, Иван Игнатович (1923—1979) — командир миномётного расчёта, гвардии младший сержант, полный кавалер ордена Славы.

Другое 
 «Белозерский» — сельскохозяйственное предприятие в Светлодольском сельсовете, Белозерского района, Курганской области. Существовало в 1930—2006 годах.

См. также 
 Белозерский железорудный район
 Белозерский канал
 Белозерский кремль
 Белозерский 13-й пехотный полк
 Белозерский путепровод (Вологда)
 
 Белозерский уезд
 
 
 Белозерск